Srocko – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Mstów
 Srocko – dawna nazwa wsi Srock w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Moszczenica
 Srocko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Stęszew
 Srocko Wielkie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Czempiń

Zobacz też: Serock